Нови-Мароф () — город в Хорватии, в северо-западной части страны, в Вараждинской жупании. Население — 1 956 человек в самом городе и 13 246 человек в общине с центром в Нови-Марофе. 99,2 % жителей — хорваты (2011).

Нови-Мароф расположен в историческом районе Хорватское Загорье в холмистой местности, в восточных отрогах хребта Иваншчица. Город стоит на правом берегу реки Бедни, притока Дравы.

Рядом с городом проходит автомагистраль A4 Загреб-Будапешт, через сам Нови-Мароф проходит её бесплатный дублёр — шоссе D3, связывающее Нови-Мароф с Вараждином.

Ссылки 
 Сайт города 
 

Города Хорватии
Населённые пункты Вараждинской жупании